Cet article présente la deuxième saison de l'émission de télévision Hoarders.

Synopsis

Distribution

Production

Liste des épisodes

Augustine

Judi et Gail

Chris et Dale

Bob et Dick

Julie et Shannon

Deborah et Jim

Linda et Todd

Janet et Christina

Gail et Warren

Tra et Jill

June et Doug

Dennis / Nadene et Erin / Malinda

Claudie

Michelle et Kim

Mise à jour de la première saison

Notes et références 

 2